Miejscowości w Polsce:

 Koziróg Leśny
 Koziróg Rzeczny